Власов, Василий:
 Власов, Василий Васильевич (1912—1986) — командир сапёрного отделения, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Власов, Василий Викторович (род. 1953) — российский врач, профессор НИУ-ВШЭ, редактор нескольких медицинских журналов.
 Власов, Василий Григорьевич (1896—1959) — советский учёный в области кораблестроения, инженер-контр-адмирал.
 Власов, Василий Дмитриевич (1756—1840) — русский кораблестроитель, корабельный мастер.
 Власов, Василий Евдокимович (1915—1971) — командир танка, старшина. Герой Советского Союза.
 Власов, Василий Ефимович (1902—1978) — советский генерал-майор.
 Власов, Василий Захарович (1906—1958) — советский учёный-механик.
 
 Власов, Василий Максимович (род. 1995) — депутат Государственной думы.
 Власов, Василий Яковлевич (1896—1957) — белорусский советский партийный деятель.